Les mots Italicus, Italica et Italicum sont originellement des déclinaisons (dont le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « italique, d'Italie ». Italicus est aussi un cognomen (surnom) de patriciens de la Rome antique, et Italica de patriciennes.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots italicus, italica et italicum (sans majuscule et en italique) sont employés comme épithète spécifique ou nom subspécifique pour nommer de nombreuses espèces et sous-espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces et sous-espèces, consulter les listes générées automatiquement : italicus, italica, italicum.

Sciences humaines et sociales 
En histoire :
 le  est un honneur conféré par les empereurs romains à certaines villes de l'Empire, qui bénéficiaient alors des mêmes avantages juridiques que si elles avaient été situées sur le sol italien.
 la Legio I Italica, la Legio II Italica, la Legio III Italica et la Legio IV Italica sont des légions romaines levées en 66/67, 165/166, 165/166 et 231.
 l'attentat de l'Italicus Express est un attentat à la bombe perpétré en 1974 près de Bologne (Émilie-Romagne, Italie), contre le train Rome-Munich ;
 Italicum est le surnom de la  loi électorale italienne de 2015.

Culture et société

Alimentation 
 L'Italicus est un spiritueux italien, commercialisé depuis 2016.

Organisations 
 La Societas Italica Rosae + Crucis est une société rosicrucienne italienne et mondiale.

Sports 
 Le  est une compétition de cross-country se déroulant tous les ans, début janvier, à Santiponce (province de Séville, Andalousie, Espagne), près de l'ancienne ville romaine d'Italica.

Transports 
 L'Italicus est un train express italien reliant Rome (Italie) à Munich (Bavière, Allemagne), notamment connu pour l'attentat qu'il a subi en 1974.
 L'Italica est un navire de charge et navire océanographique utilisé pour le soutien logistique aux explorations antarctiques italiennes (1981-2017).

Anthroponyme 
 , fils de , neveu d'Arminius et petit-fils de Segimerus, est un chef chérusque éduqué à Rome, reconnu roi par Tibère vers 20 
 Plusieurs personnages de la Rome antique ont pour cognomen Italicus, notamment :
 Marcus Statius Priscus Licinius Italicus, un militaire, consul en 159 ;
 , consul suffect en 90 ;
 , un officier de la période impériale ;
 , un officier de la période impériale ;
 Tiberius Catius Asconius Silius Italicus Silius Italicus (26-101), dit Silius Italicus, un poète et homme politique, consul en 68 et auteur des Punica (poème épique racontant la deuxième guerre punique) ;
 , un centurion de la période impériale ;
 , un officier de la période impériale.

Toponyme 

 Italica, une ancienne ville romaine de Bétique, située dans l'actuelle commune de Santiponce (province de Séville, Andalousie, Espagne) ;
 Italica, une ancienne ville romaine située près de Corfinio (province de L'Aquila, Italie).

Épithète spécifique
Homonymie de nom romain